Osternach heißen:
 ein Ortsteil von Prien am Chiemsee, Bayern
 Osternach (Gemeinde Ort), Ortschaft der Gemeinde Ort im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Osternach (Gemeinde Peterskirchen), Ortschaft der Gemeinde Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Osternach (Antiesen), linker Nebenfluss der Antiesen bei Ort im Innkreis